

Geografia 
 Torroja del Priorat – comune spagnolo nella comunità autonoma della Catalogna

Persone 
 Ana Torroja – cantante spagnola
 Arnoldo di Torroja – Gran Maestro dell'Ordine dei Templari
 Eduardo Torroja – ingegnere civile spagnolo
 Guillem de Torroja – arcivescovo cattolico spagnolo, vescovo di Barcellona e arcivescovo metropolita di Tarragona